

Persone
 Antonio Dazzi (1905-1980) – politico italiano
 Arturo Dazzi (1881-1966) – scultore e pittore italiano
 Bruno Dazzi (1923-2002) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Cecilia Dazzi (n. 1969) – attrice e paroliera italiana
 Manlio Dazzi (1891-1968) – bibliotecario e poeta italiano
 Maria Dazzi (1901-1990) – traduttrice, scrittrice e docente italiana
 Pietro Dazzi (1837-1896) – letterato ed educatore italiano
 Romano Dazzi (1905-1976) – artista italiano
 Tommaso Dazzi (...) – produttore italiano

Edifici
 Palazzo Dazzi – edificio di Parma